Евграфовка — название населённых пунктов в России:

 Евграфовка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Евграфовка — село в Касторенском районе Курской области.
 Евграфовка — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1999 году.